FWC bezeichnet:
 FWC Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Land Rover Forward Control, Modell von Land Rover

Abkürzung